Каревич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каревич, Михаил Иванович (1895—1957) — советский скрипач, заслуженный артист РСФСР.
 Каревич, Эмиль (1923—2020) — известный польский актёр театра и кино.